Het ATP-toernooi van Washington 2012 (met de officiële naam Citi Open 2012) werd gespeeld van 30 juli tot en met 5 augustus 2012. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Center in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C..

Radek Štěpánek, titelhouder in het enkelspel, was niet aanwezig. In de enkelspelfinale versloeg de Oekraïner Oleksandr Dolgopolov de Duitser Tommy Haas. Ook de titelhouders in het dubbelspel, Michaël Llodra en Nenad Zimonjić, waren afwezig. In de finale versloeg het Filipijns-Britse duo Treat Huey/Dominic Inglot het Australisch/Zuid-Afrikaanse koppel Kevin Anderson/Sam Querrey.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington